Loebl ist der Familienname folgender Personen:

Herbert Loebl (1923–2013), deutsch-britischer Elektroingenieur, Unternehmens-Mitgründer, Historiker, Autor und Philanthrop
Suzanne Loebl (* 1925), deutsch-amerikanische Chemikerin, Autorin und Vortragsrednerin

Siehe auch:
 Löbl
 Löbel
 Loebell